Magnus II di Norvegia – re di Norvegia dal 1066 al 1069
 Magnus II di Meclemburgo-Schwerin – duca di Meclemburgo-Schwerin dal 1477 al 1503
 Magnus II di Brunswick-Wolfenbüttel – duca di Brunswick-Lüneburg nel XIV secolo
 Magnus II Henriksen di Svezia – re di Svezia dal 1160 al 1161